Sóndor bezeichnet mehrere Orte in Peru:

 Sóndor (Arequipa), Ort in der Provinz Arequipa (Region Arequipa)
 Sóndor (Huancabamba), Ort in der Provinz Huancabamba (Region Piura)
 archäologischer Fundort im Distrikt Pacucha, Provinz Andahuaylas (Region Apurímac)
 Distrikt Sóndor, Distrikt in der Provinz Huancabamba (Region Piura)